CDA-kabinetsformatiecongres 2010, congres over de kabinetsdeelname op 2 oktober 2010
 CDA-partijcongres 2010, gehouden op 27 november 2010